Schuppe (die, Plural Schuppen; ) bezeichnet

 in der Dermatologie eine mit bloßem Auge sichtbare Aggregation von Korneozyten, siehe Hautschuppe
 in der Zoologie stark verhornte Hautbezirke bei Reptilien, Vögeln sowie manchen Fischen und innerhalb der Säugetiere bei den Schuppentieren, siehe Hornschuppe
 in der Biomorphologie etliche platten- bzw. plättchenförmige Oberflächenstrukturen, siehe Schuppe (Morphologie)
 in der Geomorphologie eine schalige Gesteinsplatte von Felswänden, siehe Desquamation (Geologie)
 in der Tektonik ein tektonisch begrenzter Körper oder Deckenrest, siehe Tektonische Schuppe
 in der Militärtechnik Metallplättchen im Verbund, siehe Schuppenpanzer
 in der Wappenkunde ein Heroldsbild, siehe Schuppe (Heraldik)

Schuppe, Namensträger:
 Ferdinand Schuppe (1831–1894), deutscher katholischer Kirchenbeamter
 Marianne Schuppe (* 1959), deutsche Sängerin und Komponistin
 Wilhelm Schuppe (1836–1913), deutscher Philosoph

Siehe auch:

 Schouppé
 Schupp
 Schuppen
 Schuppenorden
 Schuppenschnitt, in der Heraldik eine besondere Form einer Schnittlinie, um ein Wappen in mindestens zwei Felder zu teilen
 Schuppose, bezeichnet im Mittelalter einen Kleinbauernhof und dessen landwirtschaftliche Nutzfläche